Мюнстер (, ) может означать:

Топоним 
 Мюнстер — город в Германии
 Мюнстер — община в Германии, в районе Донау-Рис (Бавария).
 Мюнстер — один из пяти административных округов земли Северный Рейн-Вестфалия.
 Мюнстер — упразднённый кантон в департаменте Верхний Рейн (Франция).
 Мюнстер — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция).
 Мюнстер () — коммуна в департаменте Мозель (Франция).
 Мюнстер — владетельное епископство, княжество в Германии.
 Мюнстер — устаревшее произношение названия провинции Манстер в Ирландии (используется, например, в ЭСБЕ).

Персоналии 
 Мюнстер, Александр Эрнестович (1824—1908) — русский литограф.
  (1912—1990) — немецкий физикохимик.
 Мюнстер, Вадим Германович (род. 1946) — советский и российский дирижёр и педагог.
 Мюнстер, Георг Герберт (1820—1902) — немецкий дипломат, политический деятель.
 Мюнстер, Себастиан (1489—1552) — францисканский монах, средневековый немецкий учёный.
 Мюнстер, Эрнст Фридрих Герберт (1766—1839) — немецкий политический деятель.
 Мюнстер, Якоб Петер (1775—1854) — епископ, известный датский проповедник.

Прочее 
 Мюнстер — французский сыр из коровьего молока.
 Рурмондский мюнстер — церковь в Рурмонде.
 Фрайбургский мюнстер — церковь в немецком Фрайбурге.
 «Мюнстры» (The Munsters) — американский телесериал 1964—1966 годов о семье монстров.

См. также